15 Dywizja Zmechanizowana im. Gwardii Ludowej – związek taktyczny Sił Zbrojnych PRL
 15 Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana – związek taktyczny Sił Zbrojnych RP